Il doppio del torneo di tennis San Jose Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Gene Mayer che hanno battuto in finale Hank Pfister e Bradley Rowe 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sandy Mayer /  Sandy Mayer (campioni)
 John Feaver /  John James (primo turno)

 Byron Bertram /  Bernard Mitton (semifinali)
 Arthur Ashe /  Charlie Pasarell (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

San Jose Indoor 1978